Азамбужа () — португальська власна назва.

Топоніми

Азамбужа — муніципалітет.
 Азамбужа (парафія)